Troppelgraben steht für folgende Gewässer:

 Hinterer Troppelgraben
 Vorderer Troppelgraben